Кормилицин — русская фамилия.

 Кормилицин, Сергей Иванович — советский боксёр супертяжёлой весовой категории.
 Кормилицин, Юрий Николаевич (род. 1932) — советский и российский кораблестроитель.

См. также 
 Кормилицын
 Кормилицыны